Engelse drentelmier
 Gewone drentelmier